Memorial Stadium puede hacer referencia a:

 California Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Berkeley, California.
 Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Norman, Oklahoma.
 Memorial Stadium (Clemson), estadio de fútbol americano en Clemson, Carolina del Sur.
 Memorial Stadium (Lincoln),  estadio de fútbol americano en Lincoln, Nebraska.
 Robert F. Kennedy Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Washington D. C.
 Darrell K. Royal-Texas Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Austin, Texas.
 Memorial Stadium (Champaign), estadio de fútbol americano en Champaign, Illinois.
 Memorial Stadium (Indiana), estadio de fútbol americano en Bloomington, Indiana.
 Memorial Stadium (Seattle), estadio de fútbol americano en Seattle, Washington.
 Kenan Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Chapell Hill, Carolina del Norte.
 Liberty Bowl Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Memphis, Tennessee.
 Mississippi Veterans Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Jackson, Misisipi.
 War Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Little Rock, Arkansas.
 University of Kansas Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Lawrence, Kansas.
 Navy-Marine Corps Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Annapolis, Maryland.
 Jonah Field at War Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Laramie, Wyoming.
 Aggie Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Las Cruces, Nuevo México.
 Veterans Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Troy, Alabama.
 Bragg Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Tallahassee, Florida.
 Mesquite Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en Mesquite	Texas.
 Kimbrough Memorial Stadium, estadio de fútbol americano en  Canyon Texas
Memorial Stadium, estadio de fútbol en Bristol, Inglaterra.